Mittendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Mittendorfer (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Franz Mittendorfer (1909–1942), österreichischer Arbeiter und Gegner des Nationalsozialismus
 Hans Mittendorfer (1875–1961), österreichischer Jurist und Heimatdichter

 Maximilian Mittendorfer (* 1944), österreichischer römisch-katholischer Priester, Generalvikar
 Wolfgang Mittendorfer (* 1972), deutscher Komponist und Filmkomponist

Siehe auch:
 Mitterdorfer